Veten steht für:  
 Veten (Borg-Massiv), Berg im Borg-Massiv, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Veten (Schirmacher-Oase), Felsvorsprung in der Schirmacher-Oase, Königin-Maud-Land, Antarktika